František Dobiáš ist der Name folgender Personen:

* František Dobiáš (Maler) (1898–1982), tschechischer Maler 
 František Dobiáš (Geistlicher) (1901–1985), tschechischer Ordensgeistlicher 
 František Mrázek Dobiáš (1907–1972), tschechischer Theologe und Hochschullehrer